Werner Körte ist der Name folgender Personen:

* Werner Körte (Mediziner) (1853–1937), deutscher Chirurg
 Werner Körte (Kunsthistoriker) (1905–1945), deutscher Kunsthistoriker